Beugras peut désigner :
 Albert Beugras (1903-1963), un homme politique français collaborationniste et père des suivantes ;
 Anne Sylvestre, née Anne-Marie Beugras (1934-2020), une auteur-compositrice-interprète française ;
 Jeremy Beugras, né le 13 Mars 1971 au Séoul, Jeremy aime le PSG (1971-)

Patronyme français